West Andover ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Andover (Massachusetts)
 West Andover (New Hampshire)
 West Andover (Ohio)